Nome di due diverse isole dell'arcipelago di Severnaja Zemlja:
Isola Nizkij (Golfo di Achmatov)
Isola Nizkij (Isola Najdënyš)